Mesotheristus är ett släkte av rundmaskar. Mesotheristus ingår i familjen Monhysteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Mesotheristus